9-й Чемпионат мира по Маунтинбайк-марафону (2011 UCI Mountain Bike Marathon World Championships) был проведён 26 января 2011 года в итальянском городе Монтебеллуна.

Мужчины 

Время старта: 10:00
Дистанция: 115,7 км
Высота: 2.860 м

В общей сложности в гонке приняли участие 100 спортсменов, из них 78 достигли финиша, ни один гонщик не был дисквалифицирован.

Победитель предыдущего чемпионата —  из Австрии.

Женщины 

Время старта: 10:30
Дистанция: 98,3 км
Высота: 2.290 м

В общей сложности в гонке приняли участие 36 спортсменок, из них 31 достигла финиша, одна была дисквалифицирована.

Победительница предыдущего чемпионата —  из Швейцарии.

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 
 Сайт организаторов
 
 
 

2011 год в велоспорте
Чемпионаты мира в Италии
Спорт в Италии в 2011 году
Спортивные соревнования в области Венеция
Велоспорт в Италии
Январь 2011 года
События 26 января